Un gnomon est un instrument astronomique qui visualise par son ombre les déplacements du Soleil sur la voute céleste. Il est à l'origine des cadrans solaires.
  
Le mot gnomon peut aussi désigner :

 En géométrie, un gnomon est une figure plane formée en enlevant un parallélogramme, d'un coin d'un plus grand parallélogramme.

 Étant donnée une suite de nombres figurés, le gnomon est une disposition de points dans un plan, représentant un nombre, et formant un modèle qui permet d'obtenir par juxtaposition à la figure correspondant à un nombre figuré de la suite, la figure d'un nombre de rang suivant. Ce procédé est décrit dans l'article sur les nombres figurés, dans lequel des nombres carrés sont construits à partir du gnomon d'un nombre impair.

 Gnomon, une revue allemande.

Voir aussi 
 La projection gnomonique (ou centrale), une projection de cercles d'une sphère, dont le centre (œil d'où partent les rayons) est le centre de la sphère, sur un plan de visée tangent à la sphère.

 Nombre gnomonique